Osoby:
 Jill Pruetz – amerykańska antropolog

Zobacz też:
 Prütz